Доце́нко — українське прізвище, утворене від Доць — зменшеної форми імені Євдоким. Відомі носії:

 Доценко Анастасія Олександрівна (1986) — російська лижниця.
 Доценко Анатолій Іванович (1945) — російський інженер-механік.
 Доценко Анатолій Ігорович (1982—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Доценко Андрій (нар. 1994 р.) — український біатлоніст, чемпіон світу серед юніорів 2016 року.
 Доценко Валерій Анатолійович (*1978) — український футболіст, захисник і півзахисник.
 Доценко Василь Данилович (1905—1979) — Герой Радянського Союзу.
 Доценко Віктор Миколайович (1946) — радянський і російський режисер, актор, письменник.
 Доценко Віктор Петрович (1975) — український футболіст.
 Доценко Віталій Дмитрович (1948) — російський військовослужбовець, викладач, доцент і автор.
 Доценко Данило Ігорович (1975) — український військовик.
 Доценко Дмитро Степанович (1913—1991) — Герой Радянського Союзу.
 Доценко Іван (1984) — український футболіст, срібний призер Літніх Паралімпійських ігор 2012.
 Доценко Ігор Дмитрович (1953) — колишній барабанщик гурту ДДТ.
 Доценко Йосип Максимович (1865—1917) — член IV Державної думи від Харківської губернії.
 Доценко Йосип Трохимович (1916—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Доценко Марія Ростиславівна (1967) — український науковець, новинар та дипломат.
 Доценко Надія Петрівна (1914—1994) — українська актриса театру й кіно.
 Доценко Олександр (1897—1941) — військовий діяч, історик визвольних змагань, публіцист, підполковник Армії УНР.
 Доценко Ростислав Іванович (1931—2012) — український перекладач, літературознавець, критик, автор афоризмів та сентенцій, член НСПУ, політв'язень сталінських концтаборів.
 Доценко Сергій Миколайович (1979) — український боксер, призер Олімпійських ігор.
 Доценко Сергій Олександрович (1947—2006) — колишній радянський футболіст.
 Доценко Степан Матвійович (1900—1978) — Герой Радянського Союзу.
 Доценко Тарас Степанович (1907—1970) — Герой Радянського Союзу.
 Доценко Федір Фролович (1923—2012) — заслужений льотчик-випробувач СРСР, полковник.
 Доценко Юрій Тимофійович (1954) — поет, член Національної спілки письменників України.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко